Все звёзды «Мистер и Миссис» () — британская телеигра, премьера которой состоялась 12 апреля 2008 года на канале ITV. Является продолжением знаменитого оригинального шоу «Мистер и миссис», которое выходило в эфир на канале ITV с 1968 по 1988 годы и в 1995-1996 и 1999 годах, а также являлось основой канадской версии телеигры с одноимённым названием. Ведущим стал Филип Шофилд, хотя Ферн Бриттон также была соведущей шоу наряду с Шофилдом в 2008-2010 годах. В шоу принимают участие знаменитости, а также их партнёры, которые в реальной жизни сражаются для того, чтобы выиграть 30.000 евро, чтобы потом направить их любой благотворительный фонд на выбор.

С 29 августа 2009 по 26 декабря 2010 на канале «Россия-1» выходила российская версия телевикторины под названием «Ты и я», ведущими которой были Тигран Кеосаян и Алёна Хмельницкая. Также в 2011-2013 годах повторы британской телеигры транслировались на телеканале Вопросы и ответы.

Формат

Первый раунд: Раунд «Кабина» 

Первый раунд – раунд пар. Знаменитость отвечает на 3 вопроса о своём партнёре, а партнёр находится в звуконепроницаемой кабине в наушниках, чтобы не смог услышать ответы своего партнёра. После того, как были даны ответы на все 3 вопроса, партнёр присоединяется к ним сделать так, чтобы ответы обоих совпали. 

В первом раунде играют три пары.

Второй раунд: Раунд «Вёсла» 

Каждая пара помещается в прозрачную непроницаемую кабину таким образом, чтобы не могли видеть друг друга. Им нужно ответить на шесть вопросов при помощи своих вёсел (синее весло для мужчин, розовое для женщин). Чем больше ответов у них совпадут, тем больше шансов попасть в финал. Потом все три пары снова повторяют то же самое. Тем не менее, в конце этого раунда объявляется победитель, и они проходят в финал.

Третий раунд: Финал 

В этот раз в кабину должна попасть победившая знаменитость, а партнёр ответить на вопросы. За каждый ответ, который совпадёт у двоих, выигрыш составит 5000 евро для благотворительности на свой выбор, а если они совпадут все три ответа, то выигрыш составит 15.000 евро. Если у них совпадут четвёртый и финальный вопросы, то этим удвоят деньги до 30.000 евро.

Производство 

В 2008-2013 годах съёмки шоу проходили в London Studios. В 2014 году шоу сменило место съёмок на Fountain Studio, что в городе Уэмбли.

Список выпусков 

Заметка: Во время съёмок все пары находились вместе.

Сезон 1 (2008)

Сезон 2 (2009) 

 Десятый эпизод изначально вышел в эфир 4 июля 2009 года как последний во втором сезоне. Тем не менее, из-за смерти поп-легенды Майкла Джексона данный эпизод не был показан в эфире, поскольку была замечена насмешка его брата Тито Джексона. Показ эпизода был затянут лишь потому, что он показался слишком бесчувственным, чтобы показать его в эфире сразу после смерти поп-звезды.

Сезон 3 (2010)

Сезон 4 (2012) 
После двухлетнего перерыва, телекомпания CPL Productions заявила о возвращении шоу «Все звёзды «Мистер и Миссис» в новом сезоне, премьера которого состоялась на канале ITV осенью 2012 года. В этот раз шоу несомненно вёл сам Шофилд. Стивен Малхерн взял на себя роль ведущего благотворительной инициативы Text Santa, поскольку Шофилд со своей женой Стеф играли в телеигру.

Сезон 5 (2013) 

 Рождественский выпуск 2013 года был снят с эфира в связи с тем, что Джимми Тарбук несколько дней назад был арестован по претензии за якобы детское насилие сразу после съёмки данного эпизода. В результате ITV принял решение не показывать в эфире эпизод до поступления дальнейшего анонса выпуска.

Сезон 6 (2014) 
Съёмки шестого сезона состоялись в марте 2014 года, а премьера 11 июня 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Все звёзды «Мистер и Миссис» на Internet Movie Database 
 Описание телеигры 
 Все сезоны с описаниями эпизодов 

Телепередачи Великобритании
Телесериалы ITV Studios
Телепередачи, запущенные в 2008 году